Чемпионат мира по снукеру 2000 (, также известен как 2000 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 15 апреля по 1 мая 2000 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Марк Уильямс.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 240 000
 Финалист: £ 140 000
 Полуфиналисты: £ 70 000
 Четвертьфиналисты: £ ?
 1/8 финала: £ 19 000
 1/16 финала: £ 13 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 20 000
 Высший брейк в квалификации: £ 2 000

Высший брейк 

 Мэттью Стивенс — 143

Всего на чемпионате мира 2000 года было 54 сенчури.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 
 Snooker.org 

Чемпионат мира по снукеру
2000 год в снукере